Taal (film) – film z 1999 roku wyprodukowany w Bollywood
 jezioro Taal – jezioro na Filipinach
 wulkan Taal – wulkan na Filipinach
 Park Narodowy Taal na Filipinach